Název Glenrothes může znamenat:

 Glenrothes (palírna) – palírna whisky ve skotské vesnici Rothes
 Glenrothes (město) – jedno z měst ve Skotsku
 Glenrothes (volební oblast) – volební oblast do Parlamentu Spojeného království